Зехниха — название нескольких населённых пунктов:
 Зехниха — деревня в Солецком районе Новгородской области.
 Зехниха — деревня в Куньинском районе Псковской области.